Die 52. Radfernfahrt Tirreno–Adriatico 2017 war ein Etappenrennen in Italien zwischen Tyrrhenischen und dem Adriatischen Meer. Das Radrennen fand vom 8. bis zum 14. März 2017 statt und war zudem Teil der UCI WorldTour 2017. Es war das siebente von insgesamt 37 Rennen.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe

7. Etappe

Gesamtwertung

Wertungstrikots

Weblinks 
 Offizielle Website
 

2017
Radrennen 2017